św. Laura z Kordoby (IX w.) – męczennica
 św. Laura Montoya (1874-1949) – kolumbijska zakonnica

Zobacz też: Błogosławiona Laura